Maltsch kan syfta på följande platser:

Polen 

 Malczyce (ort), Nedre Schlesiens vojvodskap, Powiat średzki,

Tjeckien 

 Malše, vattendrag, 

Robotskapade Polenförgreningar
Robotskapade Tjeckienförgreningar